El término Madhouse puede hacer referencia a :

 En su traducción al castellano, un manicomio u Hospital psiquiátrico.
 Madhouse, revista argentina de heavy metal.
 Madhouse, estudio de animación japonés.
 Madhouse, es una película del año 1974 dirigida por Jim Clark.
 Madhouse, es una película del año 1990 dirigida por Tom Ropelewski.
 Madhouse, es una película del año 2004 dirigida por William Butler.
 Madhouse, un álbum de la banda italiana Mandragora Scream.
 "Madhouse", una canción de la banda de Thrash Metal Anthrax.
 Madhouse, un grupo estadounidense que fue un proyecto musical paralelo a la carrera del cantante Prince.
 Madhouse, un efímero grupo de rock alemán formado por Josef Kappl, Erlend Krauser y Ovidiu Lipan.
 Mad'House, un breve proyecto musical neerlandesa de house que versionaba canciones de Madonna.
 Madhouse Records, una compañía discográfica.